Sidi Bouzid (Marroc), ciutat del Marroc
 Sidi Bou Zid, ciutat de Tunísia
 Governació de Sidi Bou Zid, governació (wilaya) de Tunísia
 Sidi Bouzid Est, delegació de Tunísia
 Sidi Bouzid Ouest, delegació de Tunísia